

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zadąbrowa – przysiółek wsi Zarzecze w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Zadąbrowa – część wsi Wólka Tanewska w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów